Les ATP Tour World Championships 1991 sont la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
Stefan Edberg, numéro 1 mondial, n'est pas présent.

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge 
 Résultats

 Classement

Groupe blanc 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1991 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1991 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel des ATP Tour World Championships
 

 

1991
Compétition de tennis à Francfort-sur-le-Main
Compétition de tennis en Afrique du Sud
Événement sportif à Johannesbourg
Tennis masculin en 1991
Sport en Allemagne en 1991
1991 en Afrique du Sud
Tennis en novembre 1991